«Awake» — первый сингл рок-группы Godsmack, с одноимённого альбома. Выпущен 20 июня 2000 года лейблом Universal Music Group.

Выпуск и коммерческий успех 
Песня «Awake» стала доступна на радио 3 июня 2000 года. Она достигла коммерческого успеха. Песня была в чарте Mainstream Rock Tracks в течение 53 недель и достигла 1-ой позиции. «Awake» также была в чарте Alternative Songs в течение 28 недель и достиг 12-ой позиции. «Awake» была в чарте Bubbling Under Hot 100 Singles в течение 24 недель и достиг 1-ой позиции в 2001 году. «Awake» была номинирована на премию Billboard Music Awards 2001 года в категории «Рок-сингл года». С ростом популярности песни «Awake» одноимённый альбом Godsmack был сертифицирован RIAA в марте 2002 года как 2-кратно платиновый.

Видеоклип 
Видеоклип, снятый к песне, был снят в Мэнсфилдской тюрьме, которая находится в Мэнсфилде, штат Огайо. Видеоклип содержит кадры бунта заключенных и выхода из исправительной колонии, а также наблюдения за исполнением песни группы на тренировочном дворе внутри огороженной территории. Видеоклип был срежиссирован Godsmack.

Версии 
Существует три версии «Awake», первая версия, которая является оригинальной версией, появилась на втором студийном альбоме. Вторая версия — «Awake» (Radio Edit), которая появилась на сингле песни, а третья — акустическая версия под названием «Sleeping», которая появилась на их EP, The Other Side.

Awake (Radio Edit) — это та же песня, что и оригинальная версия с альбома, только сокращённая. Альбом и акустические версии имеют очень похожие тексты песен, но разное звучание. Длительность акустической версии составляет 3 минуты 58 секунд, что делает её ближе к версии (Radio Edit), чем к полной версии с альбома.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Библиография

Ссылки 

 

Песни Godsmack
Песни в стиле ню-метал